Miejscowości w  Estonii
 Mäeküla – wieś w prowincji Hiiu, w gminie Käina
 Mäeküla – wieś w prowincji Järva, w gminie Paide
 Mäeküla – wieś w prowincji Järva, w gminie Türi
 Mäeküla – wieś w prowincji Lääne, w gminie Ridala
 Mäeküla – wieś w prowincji Pärnu, w gminie Halinga
 Mäeküla – wieś w prowincji Saare, w gminie Orissaare
 Mäeküla – wieś w prowincji Tartu, w gminie Kambja
 Mäeküla – wieś w prowincji Valga, w gminie Sangaste
 Mäeküla – wieś w prowincji Viljandi, w gminie Karksi
 Mäeküla – wieś w prowincji Viljandi, w gminie Suure-Jaani